Маринкович (/, ) — хорватская фамилия. Известные носители:
 Маринкович, Воислав (1876—1935) — сербский политический, государственный и дипломатический деятель.
 Маринкович, Иван — Народный герой Югославии.
 Маринкович, Иосиф (1851—1931) — сербский композитор и хоровой дирижёр.
 Маринкович, Йован — Народный герой Югославии.
 Маринкович, Ранко (1913—2001) — хорватский прозаик, поэт, драматург, сценарист, критик и политик, кавалер Большого ордена короля Дмитара Звонимира.
 Маринкович, Соня (1916—1941) — Народный герой Югославии.